Амаде́о () — мужское имя, испанский и итальянский вариант латинского Амадеус — «возлюбленный Бога», «любящий Бога». Португальский вариант — Амадеу; то же, что , , .

 Амадео, Джованни Антонио (1477—1522) — итальянский скульптор и архитектор. 
 Амадео — персонаж из серии книг Энн Райс «Вампирские хроники».

См. также